

Cinema 
 Gotham Independent Film Awards – premi cinematografici statunitensi

Fumetto 
 Gotham City – città immaginaria in cui si svolgono le avventure di Batman
 Gotham Central – serie a fumetti poliziesca

Geografia 
 Gotham – villaggio del Nottinghamshire, Regno Unito
 Gotham – comunità della Contea di Richland, Wisconsin, Stati Uniti d'America
 Gotham – soprannome della città di New York utilizzato per la prima volta da Washington Irving nel 1807 nel periodico satirico Salmagundi

Grafica 
 Gotham – tipo di carattere tipografico

Musica 
 Gotham – album dei Bauhaus del 1999
 Gotham – singolo dei Kobra and the Lotus del 2017

Sport 
NJ/NY Gotham FC – società calcistica femminile statunitense

Televisione 
 Gotham – serie TV (2014)
 Gotham Girls – serie di cartoni animati